Seven Hills può riferirsi a:

Geografia
 Seven Hills – sobborgo di Sydney (Australia)
 Seven Hills – sobborgo di Brisbane (Australia)
 Seven Hills – città dell'Ohio (Stati Uniti)
 Seven Hills – census-designated place della contea di Boulder, Colorado (Stati Uniti d'America)

Musica
 Seven Hills – album discografico degli Anthem

Cinema
 Seven Hills of Rome – titolo in inglese del film Arrivederci Roma (1958)